Злокућане (Лесковац), насељено мјесто у граду Лесковцу, Србија
 Злокућане (Липково), насељено мјесто у општини Липково, Северна Македонија
 Злокућане (Клина), насељено мјесто у општини Клина, КиМ, Србија
 Злокућане (Липљан), насељено мјесто у општини Липљан, КиМ, Србија

Види још 
 Злокућани